

Geografia

Austria 
 Frauenberg – miejscowość

Francja 
 Frauenberg – gmina

Niemcy 
 Frauenberg – dzielnica Euskirchen
 Frauenberg – dzielnica Landshut
 Frauenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Słowacja 

 Frauenberg - wzgórze w Górach Szczawnickich, w granicach Bańskiej Bystrzycy

Zobacz też 
 Fraunberg (ujednoznacznienie)